Ion Santo (1922–2007)
 Ion Santo (ur. 1940)